La Supercoupe d'Ukraine de 2010 est la septième édition de la Supercoupe d'Ukraine. Ce match de football prend place le  à la  de Zaporijjia.

Elle oppose l'équipe du Chakhtar Donetsk, championne d'Ukraine en 2009-2010, à celle du Tavria Simferopol, vainqueur de la coupe nationale lors de la même saison. Le Chakhtar dispute à cette occasion sa sixième Supercoupe tandis que le Tavria devient seulement la quatrième équipe à prendre part à la compétition avec le Dynamo Kiev ainsi que le Vorskla Poltava l'année précédente.

Peu après le coup d'envoi, le score tourne rapidement à l'avantage du Chakhtar qui marque au bout de deux minutes de jeu par l'intermédiaire d'Oleksandr Hladkyy. Les Criméens parviennent à égaliser une demi-heure plus tard grâce à  mais Jádson redonne rapidement l'avantage au champion en titre dès la , le score restant à 2-1 à l'issue de la première période. Au cours de la deuxième mi-temps, les Donetskiens continuent de dominer les débats avec un nouveau but de Hladkyy à la  puis de Willian un quart d'heure plus tard. Par la suite, l'entrant Luiz Adriano s'offre lui aussi un doublé durant le dernier quart d'heure tandis que Răzvan Raț parachève le triomphe des Mineurs en fin de match pour porter le score final à 7 buts à 1. Ce large résultat permet au Chakhtar de remporter son troisième titre dans la compétition.

Feuille de match

Statistiques 

</div>

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Ukraine de football 2009-2010
 Coupe d'Ukraine de football 2009-2010

2010
Sport en Ukraine en 2010
Sport à Zaporijjia
Sport en juillet 2010
Face-à-face du Chakhtar Donetsk